Blaues Pferd steht für:

 ein Relief von Siegfried Neuenhausen in Hildesheim (2005), siehe Pferdemarkt (Hildesheim)
 Blaues Pferd, Briefmarke von Christiane Hemmerich (2008) aus der Serie Für uns Kinder
 Blaues Pferd I und Blaues Pferd II, Gemälde von Franz Marc (1911)

Siehe auch:
 Der Turm der blauen Pferde, Gemälde von Franz Marc (1913)
 Blaue Pferde auf rotem Gras, Theateraufzeichnung des Fernsehens der DDR (1980)